Трайбека:

 Трайбека — микрорайон Округа 1 (Manhattan Community Board 1), расположенный в Нижнем Манхэттене города Нью-Йорк, США.
 Трайбека — кинофестиваль, ежегодный международный конкурс кинофильмов, проходящий в Нью-Йорке, США.